I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It — второй студийный альбом английской рок-группы The 1975, вышедший 26 февраля 2016 года на лейблах Dirty Hit, Interscope, Polydor, Vagrant. Продюсерами были Mike Crossey, Джордж Дэниэл, Мэттью Хили. Диск одновременно возглавил хит-парады США (Billboard 200) и Великобритании (UK Albums Chart).

Журнал NME включил I Like It When You Sleep... в свой список 50 лучших альбомов 2016 года на позиции № 1.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков: The Guardian, NME, Pitchfork, Q, Rolling Stone, Slant Magazine, Spin.
Диск стал вторым в карьере группы, возглавившим британский хит-парад, дебютировав на № 1 в UK Albums Chart с продажами более 58,000. Он также стал первым для группы чарттоппером в США, дебютировав на позиции № 1 в Billboard 200, с тиражом 98,000  и дебютировал на позиции № 1 в Австралии, Новой Зеландии и Канаде.

Стиль 
Влияние на музыку этого альбома оказали такие музыканты как D'Angelo, Christina Aguilera, Jimmy Jam, Terry Lewis, Roberta Flack, My Bloody Valentine's Loveless, Boards of Canada, Kim Carnes, Scritti Politti и Sigur Rós.  Стиль музыки альбома включает данс-поп, дэнс-рок, инди-рок, джаз, поп, поп-панк, пост-рок, R&B и соул.

Список композиций

Участники записи 
 Мэттью Хили (автор, вокал, гитара, клавишные, продюсер)
 Адам Ханн (гитара)
 Джордж Дэниэл (ударные, бэк-вокал, клавишные, синтезаторы, программинг)
 Росс Макдональд (бас-гитара)

Итоговые списки

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Polydor Records
Альбомы Interscope Records
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Vagrant Records
Синти-поп-альбомы Великобритании
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Электропоп-альбомы
Альбомы инди-рока
Альбомы эмбиента
Альбомы The 1975